Irodalom
 Diótörő és Egérkirály, E. T. A. Hoffmann elbeszélése

Balett
 A diótörő, Csajkovszkij balettja
 Diótörő szvit, a balett néhány részletét tartalmazó zenemű

Egyéb
 diótörő, eszköz
 diótörő (Nucifraga), madárnem

Filmek
 Diótörő (1977), Tony Charmoli filmje
 Diótörő (1985), John Vernon filmje
 Diótörő (1986), Carroll Ballard filmje
 Diótörő (1990), Paul Schibli filmje
 Diótörő (1993), Emile Ardolino filmje
 Diótörő (2010), Andrej Szergejevics Koncsalovszkij filmje
 Diótörő és Egérkirály, Szomor György, Szurdi Miklós, Valla Attila musicalje
 A diótörő (1985), John Vernon filmje
 A diótörő (2001), Roger M. Sherman és Ross MacGibbon filmje
 A legdinkább diótörő (1999), Harold Harris animációs filmje
 Barbie és a Diótörő (2001), Owen Hurley filmje
 A diótörő és az Egérkirály (2004), orosz animációs film
 A Diótörő titka (2007), Eric Till filmje
 A diótörő és a négy birodalom (2018), Lasse Hallström és Joe Johnston filmje